Динамик:
 Динамик — сокращение от динамическая головка громкоговорителя. Также употребляется и в значении собственно «громкоговоритель».
 Динамик ПК — громкоговоритель, встроенный в компьютер.
 «Динамик» — советская рок-группа.